C'h – w ortografii bretońskiej – dwuznak używany dla zapisu głoski [] (wymawianej jak polskie ch), dla odróżnienia od dwuznaku ch, wymawianego jak [] (polskie sz), czyli jak w języku francuskim.

Dwuznaki
Litery alfabetu łacińskiego